Das Mixed der Australian Open 2011 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger waren Cara Black und Leander Paes, die in diesem Jahr im Achtelfinale ausschieden. In einem knappen Finale setzten sich Katarina Srebotnik und Daniel Nestor gegen Chan Yung-jan und Paul Hanley durch. Es war ihr erster gemeinsamer Grand-Slam-Titel, Nestor hatte 2007 mit einer anderen Partnerin die Mixed-Konkurrenz der Australian Open bereits gewinnen können.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw Auf itftennis.com

Mixed
2011